Adaption eller adaptation kan syfta på:

 Adaption – term för att överföra en berättelse från ett medium till ett annat
 Adaption (biologisk) – en genetisk förändring som ger högre fitness i den rådande miljön
 Adaption (ögat) – ögats förmåga att anpassa sig till olika förhållanden
 Adaptation (film) – en amerikansk dramakomedi-metafilm från 2002 i regi av Spike Jonze
 Adaptation (luktsinne) – luktförnimmelsen av en viss koncentration av ett luktämne avtar med tiden
 Adaption (uppträdande)